

Glazba

Albumi 
Breakaway (album Arta Garfunkela)
Breakaway (album Kelly Clarkson)
Breakaway (album Krisa Kristoffersona)

Pjesme 
Breakaway (pjesma Donne Summer)
Breakaway (pjesma Irme Thomas)
Breakaway (pjesma Kelly Clarkson)

Sport 
Breakaway (hokej na ledu), situacija u kojoj je igrač u napadu, a između njega i protivničkih vrata nema igrača obrane, već samo protivnički vratar
Breakaway (rugby union), pozicija u rugby unionu